Friedrich Christian Ludwig Tripplin (1774–1840) – filolog klasyczny, profesor szkół średnich, bibliotekarz, oficer wojsk napoleońskich.
 Ludwik Tripplin (1814–1864) – dziennikarz, pisarz, autor pierwszego polskiego pitawala.
 Teodor Tripplin (1812–1881) – doktor medycyny, podróżnik, polski pisarz, jeden z prekursorów polskiej literatury fantastycznonaukowej, powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny.